Fairmount Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fairmount Historic District (Califon, New Jersey), NRHP-ID 96001470
 Fairmount Historic District (York City, Pennsylvania), NRHP-ID 99001428